!T
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg T
BadenWurttemberg T